АСОБАЛ лига () највиши је ранг шпанског рукомета. Лига се игра по правилима ЕХФ-а, а у њој тренутно учествује 16 екипа.

Лига је основана 1951. године под именом Примера дивизија (), потом 1958. године постаје Дивизија части () а 1990. године усваја садашњи назив - АСОБАЛ лига.

Најуспешнији тим лиге је Барселона са 29 освојених титула.

Прваци

Примера дивизија

Дивизија части

Лига АСОБАЛ

Успешност клубова

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница

Рукометна такмичења у Шпанији
Рукометне лиге